Сандберг — прізвище.

 В. Сандберг — танцівник (Балет у Швеції)
 Йоста Сандберг
 Карл Сандберг — Макс Мартін
 Карл Сандберґ (1878—1967) — американський поет; послідовник традицій поезії В. Вітмена
 Роланд Сандберг
 Шеріл Сандберг

Шведські прізвища